Balogh József (1701–1756) jezsuita tanár
 Balogh József (1715–1771) jezsuita gimnáziumi igazgató
 Balogh József (1750?–1781?) orvos, botanikus
 Balogh József (1797–1884) költő, ügyvéd
 Balogh József (1874–1951) festőművész
 Balogh József (1893–1944) irodalomtörténész
 Balogh József (1908–1992) Kossuth-díjas tanár
 Balogh József (1919–1992) lakatos, katona, posztumusz tábornok, a POFOSZ munkájában és Történelmi Igazságtétel Bizottság katonai szekciójában dolgozott
 Balogh József (1929) kosárlabdázó, edző
 Balogh József (1931–2006) író, műfordító, szerkesztő
 Balogh József (1938) agrármérnök, halászati szakmérnök
 Balogh József (1944–) kárpátaljai roma származású magyar freskófestő
 Balogh József (1946. április 15. –) MSZP-s parlamenti képviselő, Győr polgármestere 
 Balogh József (1951–2011) költő, pedagógus, szakíró, dalszövegíró
 Balogh József (1956) klarinétművész
 Balogh József (1962) parlamenti képviselő 
 Balogh József (1971) matematikus

Hasonló néven
 Balog József (1979) zongoraművész

Jegyzetek